Audran ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Audran der Ältere (1661–1721), französischer Kupferstecher

 Edmond Audran (1840–1901), französischer Komponist
 Gérard Audran (1640–1703), französischer Kupferstecher
 Jean Louis Audran (1670–1712), französischer Kupferstecher
 René Audran (1929–1985), französischer General, Opfer eines Attentats
 Stéphane Audran (1932–2018), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Audren, männlicher Vorname